Jan Brueghel peut désigner: 
 Jan Brueghel l'Ancien, peintre flamand (1568-1625)
 Jan Brueghel le Jeune, peintre flamand (1601-1678), fils du précédent